A edição de 1995/1996 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos franceses do Paris Saint-Germain ao derrotarem, na final, os austríacos do Rapid Viena por 1-0. Este é, até à data, o único troféu internacional conquistado pelo Paris Saint-Germain.

O representante português, o Sporting CP, foi eliminado nos oitavos-de-final pelos austríacos do Rapid Viena.

Pré-Eliminatória 

1FC Lantana Tallin ganhou por 2-1 mas, devido à utilização irregular de jogador, foi atribuído uma vitória de 3-0 a DAG Liepajas

2FC Ararat Erevan ganhou a eliminatória no desempate por penáltis por 5-4

Esquema

Primeira Eliminatória

Oitavos-de-Final 

2Dínamo Moscovo ganhou a eliminatória no desempate por penáltis por 3-1

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1995 no futebol
1996 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças